Орбаши — название населённых пунктов в России:

 Орбаши — деревня в Аликовском районе Чувашии.
 Орбаши — деревня в Цивильском районе Чувашии.